Аарон Эрнан (; 20 ноября 1930, Камарго, Чиуауа, Мексика — 26 апреля 2020, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 20 ноября 1930 года в Камарго в семье Хосе де ла Лус Эрнандеса и Амадиты Родригес, также имеется брат Эктор Эрнандес. Рано остался сиротой, и тогда его бабушка и дедушка в 1956 году перевезли его в Мехико, где он поступил на факультет бухгалтерского учёта, но вскоре его потянуло в актёры, сначала в качестве театрального актёра, а с 1963 года в качестве актёра кино и телесериалов, и с тех пор снялся в 97 работах в кино и телесериалах. В 1998 году назначен на должность секретаря ANDA, где проработал фактически до смерти.

Скончался 26 апреля 2020 года в Мехико от инфаркта миокарда.

Личная жизнь 
Аарон Эрнан в конце 1950-х годов женился на Эдит Санчес, которая подарила супругу двоих детей и они решили назвать их своими именами — Аарон и Эдит.

Фильмография

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 2008 — 2015 — Женщины-убийцы — Анхель Куйрос.
 2011 — 2015 — Как говорится — Леонидас.

Televisa 
 1965 — Ложь
 1966 — Кристина Гусман
 1966 — Любовь и высокомерие
 1967 — Шторм — Армандо.
 1969 — На смену тоске — Доктор Мигель.
 1971 — Итальянка собирается замуж — Патрисио.
 2001—2002 — Страсти по Саломее — Артуро Монтесино.

Фильмы 
 1965 — Чёрный ветер
 1966 — Секрет Техасца
 1966 — Планета женщин-завоевательниц
 1967 — Если я хочу
 1969 — Санта
 1971 — Сад тёти Исабель

Награды и премии 
Аарон Эрнан был номинирован дважды на премии TVyNovelas и Califa de Oro, из которой ему удалось одержать победу в последней премии в 1999 году.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Califa de Oro
Умершие от инфаркта миокарда
Генеральные секретари Национальной ассоциации актёров Мексики